Ber (Mali), gemeente in Mali
 Bér, gemeente in Hongarije
 Flughafen Berlin Brandenburg met IATA-code BER
 Bitfoutkans (Bit error rate), Het aantal fout ontvangen bits ten opzichte van het totaal aantal verzonden bits bij datatransmissie

Voornaam 
 Ber (voornaam) (Ber, Bér en Bër), een voornaam; enkele personen:
 Ber Borochov (1881 – 1917), Russisch taalkundige en marxistisch zionist
 Ber Groosjohan (1897 – 1971), Nederlands voetballer, middenvelder
 Ber Hulsing (1907 – 1980), Nederlands verzetsstrijder, cabaretier, tekstschrijver, zanger en gitarist
 Ber Joosen (1924 – 2004), Nederlands organist, pianist, componist, dirigent en pedagoog
 Ber Lukkassen (1948 – 2005), Nederlands politicus van de PvdA
 Ber Wijnands (1922 – 2002), Nederlands politicus van KVP en CDA

Achternaam 
 Le Ber, een achternaam in Frankrijk en Canada
 Claude Le Ber (1931 – 2016), Frans wielrenner
 Jacques Le Ber (±1633 – 1706), Canadees handelaar en landheer
 Jeanne Le Ber (1662 – 1714), Canadees kluizenares
 Pierre Le Ber (1669 – 1707), Canadees schilder